Jeanjean ist der Familienname folgender Personen:

 Christophe Jeanjean (* 1963), französischer Badmintonspieler
 Faustin Jeanjean (1900–1979), französischer Komponist
 Léolia Jeanjean (* 1995), französische Tennisspielerin
 Maurice Jeanjean (1897–1968), französischer Komponist
 Nicolas Jeanjean (* 1981), französischer Rugbyspieler
 Paul Jeanjean (1874–1928), französischer Komponist